Arshan steht für

 Arschan (Tuwa), archäologischer Fundplatz in Tuwa
 Arshan (Vulkan) in der Inneren Mongolei, China 
 Kavi Arshan, Arasch, König der Persischen Mythologie

Siehe auch:
 Arschan